Sete Quedas - um município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul
Salto de Sete Quedas - extintas cachoeiras do Rio Paraná
Fazenda Sete Quedas

Desambiguação